Фаусти́н и Иови́та (ум. в 120 году) — мученики из Брешии. День памяти — 15 февраля.

Святые Фаустин и Иовита (Faustinus and Jovita), братья, происходившие из благородной семьи, родились в Брешии. Согласно местному преданию они без страха проповедовали христову веру. Это привело в негодование власти, их мучили и в назидание возили в Милан, Рим и Неаполь, а затем вернули в Брешию. Ни пытки, ни угрозы не смогли сломить крепость их веры, и император Адриан, по случаю проезжавший через Брешию, повелел их обезглавить.

Прославление 

Святые Фаустин и Иовита почитаются покровителями Брешии. Считается, что в этом городе, так же как в Риме и Болонье находятся их святые мощи.

День святого Фаустина 
Начиная с 2002 года в массовой культуре, сначала в Италии, затем в других странах Европы, зарождается традиция 15 февраля отмечать День святого Фаустина как покровителя одиноких. Появившись первоначально как противопоставление привычке проведения Дня святого Валентина, со временем праздник обрёл самостоятельные традиции. 15 февраля в Риме в распоряжении одиноких целый гастрономический квартал столицы - Трастевере. У холостяков есть своя ассоциация в Италии - «Жизнь в одиночку».

Меж тем называть этот день праздником холостяков не совсем верно, так как по преданию святой Фаустин оберегает и направляет жизни одиноких людей, помогая им найти родственную душу, таким образом, основная идея праздника - не радость жизни в одиночестве, а прославление любви как главного счастья, которое стоит искать. Отмечавшие 14 февраля праздник влюбленные пары также присоединяются к торжествам, благодаря Святого Фаустина за помощь в обретении половинки.

В астрономии 
В честь Иовиты назван астероид , открытый в 1919 году.

Источник 
 Calendarium Romanum, Libreria Editrice Vaticana (1969), стр. 117

Примечания

Ссылки 
 St. Faustinus & Jovita
 День святого Валентина и День святого Фаустина
 15 февраля - день Святого Фаустина

Святые Ломбардии
Умершие в 120 году
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые II века
Мученики